Gildewart 

steht für

 Große Gildewart und Kleine Gildewart, zwei Straßen in Osnabrück

ist der Name von

 Friedrich Vordemberge-Gildewart